Il doppio del torneo di tennis Guadalajara Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago González e Alejandro Hernández che hanno battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo e Sergio Roitman 7-65, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Santiago González /  Alejandro Hernández (Campioni)
 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (semifinali)

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Sergio Roitman (finale)
 Fabio Colangelo /  Alessandro Motti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 2004